Harmen bezeichnet:
 einen Vornamen, die friesische Form von Hermann
 ein Träger dieses Namens war der Vater Rembrandts, Harmen (Gerritszoon) van Rijn, so dass sein Sohn Rembrandt Harmenszoon van Rijn hieß

 Harmen (Adelsgeschlecht), ein Adelsgeschlecht
 Harmen, Ortsteil von Haslach (Rot an der Rot), heute Gemeinde Rot an der Rot, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Harmon
 Harman